Opfermann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Opfermann (1913–1995), deutscher katholischer Pfarrer und Heimatforscher
 Hans Carl Opfermann (1907–1997), deutscher Schriftsteller
 Ignaz Opfermann (1799–1866), deutscher Architekt 
 Karl Opfermann (1891–1960), deutscher Bildhauer
 Rudolf Opfermann (1844–1913), deutscher Architekt
 Ulrich F. Opfermann (* 1945), deutscher Historiker

 Opfermann als Berufsbezeichnung für einen Küster, der gleichzeitig auch noch Organist ist

Siehe auch:
 Offerman 
 Offermann 
 Opperman 
 Oppermann